Haiyan steht für:

 Haiyan (Haibei) (海晏县), Kreis im Autonomen Bezirk Haibei in der Provinz Qinghai
 Haiyan (Jiaxing) (海盐县), Kreis der Stadt Jiaxing in der Provinz Zhejiang
 Haiyan (Taishan) (海宴镇), Großgemeinde der Stadt Taishan (Jiangmen) in der Provinz Guangdong
 Haiyan (Xincun) (海燕村), Dorf in der Großgemeinde Xincun (Lingshui) des Autonomen Kreises Lingshui, Provinz Hainan
 Haiyan, Markennamen des chinesischen Automobilherstellers Shanghai Bus Repair Works
 Haiyan, Markennamen des chinesischen Automobilherstellers Shanghai Mini-Auto Works

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Haiyan